Heinrich Winkler kan syfta på bland andra:

* Heinrich Winkler (1848–1930), tysk filolog
 Heinrich Winkler (född 1929), tysk generalmajor
 Heinrich August Winkler (född 1938), tysk historiker